De familie Bach  is een breed vertakt muzikaal geslacht en volgens bronnen muzikaal actief sinds de eerste helft van de 16e eeuw. In Thüringen werd het woord Bach als synoniem voor musicus gebruikt.

Johann Sebastian Bach heeft zelf een stamboom gemaakt om de muzikaliteit van zijn voorouders te kunnen illustreren. Hij gaf een overzicht in de oorsprong der musicalisch-Bachischen Familie.
Bekend is dat de familie in zijn tijd reünies hield, waar dan vrolijk gemusiceerd, gezongen en geïmproviseerd werd.

De vrouwen - moeders, echtgenotes, zussen en dochters - spelen in de door Johann Sebastian gemaakte stamboom, maar ook in de onderstaande, een ondergeschikte rol. Toch zijn er voldoende aanwijzingen dat ook zij een grote mate van muzikaliteit bezaten.

Hieronder een beknopte stamboom, die gebaseerd is op de resultaten van verschillende onderzoeken. Alle familieleden van wie bekend is dat ze een belangrijke rol in het muziekleven in Midden-Duitsland hebben gespeeld, zijn herkenbaar aan een eigen link.

Stamboom
In de onderstaande stamboom zijn voornamelijk leden van de familie Bach opgenomen, van wie bekend is dat ze musicus en/of componist zijn geweest.

Alfabetisch overzicht personen

Varia 
  In Wechmar bevindt zich in de stadsbakkerij een museum over de familie.

Duits musicus
Duits componist
Duits organist